Songduo bezeichnet:

 Songduo (Batang) (松多乡), Gemeinde im Kreis Batang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Songduo (Huzhu) (松多藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Autonomen Kreis Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai